Yusef ist der Name von

 Anatol Yusef (* 1978), britischer Schauspieler
 Soleen Yusef (* 1987), deutsch-kurdische Regisseurin und Drehbuchautorin